Пара Натали Деши / Энди Рам — победительница турнира; в финале франко-израильский альянс обыграл прошлогодних чемпионов: Катарину Среботник и Ненада Зимонича.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Лизель Хубер /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне /  Йонас Бьоркман (Отказ)
  Квета Пешке /  Мартин Дамм (Первый раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Финал)
  Чжань Юнжань /  Майк Брайан ''(Первый раунд)
  Натали Деши /  Энди Рам (Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые